De wereldkampioenschappen wielrennen voor B-landen 2007 werden van 29 juni tot en met 1 juli georganiseerd in Kaapstad in Zuid-Afrika. Het WK werd georganiseerd door de UCI en was voorbehouden aan landen waarin het profwielrennen zich nog aan het ontwikkelen was.

Dit was de laatste editie van het WK voor B-landen.

Programma

Resultaten

Mannen

Vrouwen

Medaillespiegel 

2007
Wielrennen in 2007
Wielerwedstrijd in Zuid-Afrika
Wielrennen
Sportevenement in Kaapstad